

Informatica 
 OCX – OLE Control eXtension

Medicina 
 OCx – corteccia occipitale

pt:OCX